Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1986 — дев'ятнадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у німецьких містах Дюссельдорф, Ратінген та Крефельд з 3 по 9 квітня 1986. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Фінляндії.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Румунія вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 16 березня — 22 березня 1986 в Аості Італія.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Польща підвищилась до Групи «А», Нідерланди вибули до Групи «C».

 Група C 
Матчі пройшли 28 грудня — 2 січня в Барселоні (Іспанія).Велика Британія підвищилась до Групи «В».''

Посилання 
 Архів 

1986
1986 у хокеї з шайбою